Segarra bezeichnet:
 Segarra, ein Landkreis in Katalonien (Spanien)

Segarra ist der Familienname folgender Personen:

 Antulio Segarra (1906–1999), US-amerikanischer Offizier
 Araceli Segarra (* 1970), spanische Extrembergsteigerin
 Ireneu Segarra i Malla (1917–2005), katalanischer Kirchenmusiker und Komponist
 Joan Segarra (1927–2008), spanischer Fußballspieler
 Josh Segarra (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Nino Segarra (* 1954), puerto-ricanischer Musiker
 Walter Jehowá Heras Segarra (* 1964), ecuadorianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Loja

Siehe auch:
 Salvador i Segarra